Комкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Комкино — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Комкино — деревня в Первомайском районе Нижегородской области.
 Комкино — деревня в Фировском районе Тверской области.